Церква Вознесіння Господнього — парафія і храм Заліщицького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Щитівці Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У 1776 році за народні кошти вимурували кам'яний храм Вознесіння Господнього. За переказами жителів села відомо, що у 1900 році храм зазнав великих змін. Спочатку він мав прямокутну форму, а після добудови набув форми перевернутої літери «Г», тобто до вівтаря зліва добудували бокову частину, такий вигляд він зберіг і сьогодні. Біля храму є мурована каплиця.

У 1914 році виникла велика загроза для церковних дзвонів, серед яких — «Іван Злотоуст» і «Пророк Ілля». Люди зняли їх і закопали на цвинтарі біля храму, зверху поставили кам'яний хрест з написом «Тут спочиває Іван Злотоуст». У 1958 році дзвони встановили на місце. Дзвін святого пророка Іллі наділений особливою Божою силою. Коли виникає сильна злива і град, б'ють у нього, і темні хмари тихо розпливаються по небу. Кажуть, що завдяки силі цього дзвону у Щитівцях ніколи не буває граду.

У 2008—2009 роках зроблено капітальний внутрішній ремонт храму.

Парохи 
 о. Коцик (1935),
 о. Любович (1935—1939),
 о. Косарчин (1939—1945),
 о. Михайло Микула (1945—1958),
 о. Миронів (1958—1977),
 о. Михайло Велиган,
 о. Йосип Смішко (1977—1987),
 о. Михайло Венгерак (1987—1989),
 о. Володимир П'єцух (1989—1944),
 о. Григорій Бубель (з 1992).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Щитівці
Церкви Вознесіння Господнього
засновані в Україні 1776
Культові споруди, побудовані 1776